Дми́трий Кулико́в:
 Куликов, Дмитрий (род. 1977) — эстонский футболист.
 Куликов, Дмитрий Валерьевич (род. 1990) — российский дзюдоист.
 Куликов, Дмитрий Владимирович (род. 1990) — российский хоккеист.
 Куликов, Дмитрий Дмитриевич (1913—1996) — Герой Социалистического Труда.
 Куликов, Дмитрий Евгеньевич (род. 1967) — российский политолог, продюсер, телеведущий.
 Куликов, Дмитрий Иванович (1946—2021) — советский и российский художник-мультипликатор, художник.
 Куликов, Дмитрий Кузьмич (1912—1964) — советский астроном.
 Куликов, Дмитрий Русланович (род. 2001) — российский хоккеист.
 Куликов, Дмитрий Семёнович (1873 — ?) — член Государственной думы I созыва от Тульской губернии. Примечания